Giancarlo Zarfati – attore italiano
 Stefano Zarfati – cantautore italiano
 Vittorio Zarfati – attore italiano